Poko i przyjaciele (ang. Poko / Poko and his friends, 2003-2008) – kanadyjski serial animowany emitowany na kanale MiniMini.

Fabuła 
Serial opowiada o przygodach poznającego świata chłopca imieniem Poko. W próbie poznania świata towarzyszą mu: jego pies Minus, jego maskotka - małpka Pani Murphy oraz jego przyjaciółka Bibi i jej maskotka - owieczka Lambert.

Bohaterowie 
 Poko - 13 letni chłopiec. Ma magiczny palec. 
 Pies Minus - pies, wygląda jak biały labrador, ale ma brązową łatę.
 Pani Murphy - w polskiej wersji znana jako "Małpka Psotka" - maskotka Poko.
 Bibi - 13 letnia dziewczynka, przyjaciółka Poko.
 Owca Lambert - maskotka Bibi.

Wersja polska 
Wersja polska: GMC STUDIO
Bohaterom głosów użyczyli:
 Edyta Torhan − Poko
 Julita Kożuszek-Borsuk − Bibi
 Andrzej Chudy − Narrator
i inni

Dialogi polskie: Dorota Brewińska
Realizacja i reżyseria: Jerzy Euzebiusz
Lektor: Piotr Borowiec

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 

Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2003
Seriale telewizyjne zakończone w 2008